Cáceres může být:

 Cáceres – město na západě Španělska
 Provincie Cáceres – provincie v západním Španělsku
 Cáceres (Kolumbie) – město v Kolumbii
 Cáceres (Brazílie) – město v Brazílii
 Laguna Cáceres – jezero v Bolívii

příjmení
 Andrés Avelino Cáceres (1836–1932) – prezident Peru
 Anthony Cáceres (* 1992) – australský fotbalista s uruguayskými kořeny
 Fernando Cáceres (* 1969) – bývalý argentinský fotbalový obránce a reprezentant
 Martín Cáceres (* 1987) – uruguayský fotbalový obránce a reprezentant
 Orlando Cáceres (* 1961) – bývalý portorický zápasník, volnostylař
 Ramón Cáceres (1866–1911) – prezident Dominikánské republiky
 Vesna Cáceres (* 1971) – česká hudební skladatelka, zpěvačka a akordeonistka

Externí odkazy